Турі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 33 км на північ від Орлеана, 45 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1090 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2588,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турі на сайті французького Національного інституту географії
 Турі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар